Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Вікторію Азаренко з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінали
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал

| team-width=185

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Шахар Пеєр
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Лі На
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=0
| RD1-score2-3=r

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Вінус Вільямс
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Анастасія Павлюченкова
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=12
| RD1-team5= Віра Звонарьова
| RD1-score5-1=1
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Вікторія Азаренко
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=7
| RD1-team7= Агнешка Радванська
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=Q
| RD1-team8= Регіна Куликова
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3=3

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Шахар Пеєр
| RD2-score1-1=1
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Вінус Вільямс
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= Вікторія Азаренко
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=7
| RD2-team4= Агнешка Радванська
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=4
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=3
| RD3-team1= Вінус Вільямс
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=7
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=4
| RD3-team2= Вікторія Азаренко
| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=5
| RD3-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Я Шведова
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Д Цібулкова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= В Раззано
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= С Сфар
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ш Пеєр
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= Я Вікмаєр
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=5

| RD1-seed09=11
| RD1-team09= М Бартолі
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= К Макарова
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П Шнідер
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Дулгеру
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

 Секція 2 

 Секція 4 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= А Севастова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= В Душевіна
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=5

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Петкович
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Бондаренко
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Цінк
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=<small>10/WC
| RD1-team08= Ф Пенетта
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=15
| RD1-team09= Н Петрова
| RD1-score09-1=65
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Ш Феґеле
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= М Кириленко
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Р Куликова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Мірза
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=<small>10/WC
| RD3-team02= Ф Пенетта
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Р Куликова
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= С Кузнецова
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=62
| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=7
| RD4-team01=

Посилання 
Main Draw Singles 
Qualifying Draw 

Dubai Tennis Championships 2010
Dubai Tennis Championships